SMS „Drache” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 4 okręty; pochodzi od mitycznego zwierzęcia – smoka:
 SMS „Drache” – austro-węgierska fregata pancerna typu Drache z lat 60. XIX wieku
 SMS „Drache” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Chamäleon z lat 60. XIX wieku
 SMS „Drache” – niemiecki tender i szkolny okręt artyleryjski z początku XX wieku
 SMS „Drache” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich